OSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mosnov, Ostrava, Repubblica Ceca
 OSR – Acronimo di Officina Sussidiaria Ricambi, reparto confino creato nel 1952 dalla Fiat di Vittorio Valletta, ribattezzato dagli operai 'Officina Stella Rossa'.
OSR – Acronimo di Old School Renaissance, un sottogenere di giochi di ruolo.